

Astronomia
1114 Lorraine –  asteroide del sistema solare

Aziende
Lorraine-Dietrich – casa automobilistica franco-tedesca

Musica
Lorraine – gruppo musicale norvegese
Lorraine – canzone rappresentante della Bulgaria all'Eurovision Song Contest 2005
Lorraine – canzone dei Bad Manners del 1981.

Onomastica
Lorraine – forma inglese del nome proprio di persona italiano Lorena

Toponimini
 Canada
Lorraine – città del Québec
 Francia
Lorraine – endonimo della Lorena
 Stati Uniti d'America
Lorraine – città della Contea di Ellsworth, Kansas
Lorraine – città della Contea di Jefferson, New York

Altro 
 Lorraine – nave militare francese

Pagine correlate
Lorena

Altri progetti